Austria Graz steht für:
 den Fußballverein ESV Austria Graz
 die Studentenverbindung A.V. Austria Graz